

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka gry pojedynczej

French Open 2011
French Open – gra pojedyncza mężczyzn‎